Котлубань— железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, расположена в посёлке Самофаловка Городищенского района Волгоградской области.

Движение по станции

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области